Todd steht für:
 Todd (Familienname), Familienname, zu Namensträgern siehe dort
 Todd (Buenos Aires), Ort in Argentinien
 Todd Pacific Shipyards, US-amerikanische Werftgesellschaft
 Todd Motors
 Toddsche Lähmung
 Todd-Coxeter-Algorithmus
 Todd-Klasse, Konstruktion aus der algebraischen Topologie der charakteristischen Klassen

Orte in den Vereinigten Staaten
 Todd (Nebraska)
 Todd (North Carolina)
 Todd (Oklahoma)
 Todd (Pennsylvania)
 Todd (Texas)
 Todd City (Texas)
 Todd Creek (Colorado)
 Todd Estates (Delaware)
 Todd Mission (Texas)
 Todd Town (Tennessee)
 Todd Valley (Kalifornien)

Geografische Objekte
 Todd Ridge, Gebirgskamm im Marie-Byrd-Land, Antarktika
 Todd-Gletscher, Gletscher im Grahamland, Antarktika
 Todd Gully, Tal im Viktorialand, Antarktika

 Todd Ridge, Gebirgskamm im Marie-Byrd-Land, Antarktika
 Mount Todd, Berg im Ellsworthland, Antarktika

Siehe auch:
 Sweeney Todd (Begriffsklärung)
 Tod (Begriffsklärung)
 Todt
 Tott
 Dodd